Рейс 4 или рейс 004 может иметь следующие значения:
 Рейс 4 Avianca
 Рейс 004 Lauda Air
 Рейс 4 Аэрофлота:
 15 августа 1958 года (04)
 3 сентября 1970 года (Ш-4)